Dreaming Neon Black — третий студийный альбом американской прогрессив-метал группы Nevermore, был выпущен в 1999 году на лейбле Century Media.

Список композиций 
Лирика — Уоррел Дэйн. Музыка — Nevermore.

Участники записи 
 Уорэлл Дэйн — вокал
 Тим Калверт — соло/ритм-гитара
 Джефф Лумис — соло/ритм-гитара
 Джим Шеппард — бас-гитара
 Вэн Виллиамс — ударные

Примечания 

Альбомы Nevermore
Альбомы Century Media Records